Rock Mill ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rock Mill (Ohio), ID-Nr. 90000850
 Rock Mill (Wisconsin), ID-Nr. 82000680

Siehe auch:
 Rock Mills